Tatarinov je priimek več oseb:
 Aleksej Nikolajevič Tatarinov, sovjetski general
 Mihail Vladimirovič Tatarinov, ruski hokejist

Ruski priimki